Лига Леумит 1997/1998 — 46-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 2 августа 1997 года и закончился 9 мая 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1997/1998
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1997 году
Спорт в Израиле в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998